О чём-то ином () — чехословацкий фильм режиссёра Веры Хитиловой, снятый в 1963 году. В фильме перемежаются две отдельных истории: одна о Вере — вымышленной домохозяйке в Чехословакии, и другая о Еве — олимпийской гимнастке.

Этот фильм — первый полнометражный фильм Хитиловой, и считается приинадлежащим «Новой чешской волне». Фильм получил главный приз на кинофестивале в Мангейме в 1963 году и был высоко оценён критиками и академиками.

Примечания

Ссылки 
 О чём-то ином  на Criterion Channel

Фильмы на чешском языке
Фильмы Чехословакии 1963 года
Фильмы Веры Хитиловой